

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali
 
Cruzeiro:1992

 
Shonan Belmare:1994

Competizioni internazionali
 
Cruzeiro: 1992

 
Shonan Belmare:1995

Allenatore

Competizioni nazionali
 
Confiança: 2014, 2015
Frei Paulistano: 2019

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale brasiliana